Борок — деревня в Новгородском районе Новгородской области России. Входит в состав Борковского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года  деревня вошла в состав образованного муниципального образования «Борковское сельское поселение».

География 
Борок находится на северо-западе региона, на правом берегу реки Видогощь, примерно в 0,5 км к западу от деревни Чайка.

Абсолютная высота — 24 м над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 45 человек мужчин — 23, женщин — 22 (51,1 и 48,9 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 % от общей численности населения в 39 чел..

Инфраструктура 
Сельское хозяйство. Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Стоит на федеральной трассе Р-56, 26-й километр участка дороги  Великий Новгород — Шимск.

Остановка общественного транспорта «Борки-2».

Примечания 

Населённые пункты Новгородского района